Ajstrup (plaats), een plaats in Denemarken
Ajstrup (parochie), een parochie in Denemarken